Shankou bezeichnet:

 Shankou (Daiyue) (山口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Daiyue in der chinesischen Provinz Shandong
 Shankou (Hepu) (山口镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Shankou (Longyao) (山口镇), Großgemeinde im Kreis Longyao in der chinesischen Provinz Hebei
 Shankou (Qingtian) (山口镇), Großgemeinde im Kreis Qingtian in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shankou (Xiushui) (山口镇), Großgemeinde im Kreis Xiushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shankou (Daguan) (山口乡), Gemeinde im Stadtbezirk Daguan in der chinesischen Provinz Anhui